Ardakan, miasto w Iranie, w ostanie Jazd.
 Ardakan (Alborz), wieś w Iranie, w ostanie Alborz.
 Ardakan (Fars), miasto w Iranie, w ostanie Fars.